Іш-Іч'аак-…-К'ініч (д/н — бл. 731) — цариця Унського царства з 710-х до 731 року.

Життєпис 
Походила з 1-ї династії пусільхи. Донька Володаря E. Вийшла заміж за представника династії з Шукуупського царства — К'ініч-Бакаас-Мо’-Лахууна. Приблизно в 710-х роках або на початку 720-х років успадкувала трон, оскільки не було спадкоємців чоловічої статі.

Володарювання тривало помірний час. Втім Іш-Іч'аак-…-К'ініч не встановлювала власних стел. Намагалася зберегти самостійність царства Ун, при цьому спиралася на родичів чоловіка з шуккупа. Можливо, в цей час Ун визнало зверхність останнього. Померла близько 731 року, владу успадкував її син К'ахк’-Чан.

Джерела 
 Martin S., Grube N. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. 2nd edition. — London — New York: Thames and Hudson, 2008. — P. 159—160.
 Wanyerka P. Classic Maya Political Organization: Epigraphic Evidence of Hierarchical Organization in the Southern Maya Mountains Region of Belize. PhD Dissertation, Southern Illinois University, Carbondale, 2009. — P. 365

Царі Пусільхи
Цариці мая